Утеше́ние:
 Утешение — психологическая поддержка травмированного человека.
 Утешение — жанр литературы, — речь, послание или другое сочинение, имеющее целью помочь справиться со скорбью.
 Утешение — деревня в Фалилеевском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.
 Утешение — детективный фильм режиссёра Афонсо Пойарта.

См. также 
 Утешение незнакомцев
 Утешение при лихорадках